John de Vere kan syfta på:

 John de Vere, 7:e earl av Oxford (1312–1360), engelsk peer
 John de Vere, 12:e earl av Oxford (1408–1462), engelsk peer
 John de Vere, 13:e earl av Oxford (1442–1513), engelsk peer
 John de Vere, 14:e earl av Oxford (1499–1526), engelsk peer
 John de Vere, 15:e earl av Oxford  (1482–1540), engelsk peer
 John de Vere, 16:e earl av Oxford  (1516–1562), engelsk peer